Sauvignon steht für

 Cabernet Sauvignon, eine Rotwein-Rebsorte
 Sauvignon Blanc, eine Weißwein-Rebsorte
 Sauvignon Gris, eine Weißwein-Rebsorte

Siehe auch:
 Savignon